Världsmästerskapet i strandfotboll 2013 (officiellt FIFA Beach Soccer World Cup Tahiti 2013) spelades i Tahiti 18–28 september 2013. Mästerskapet var den 7:e upplagan av VM i strandfotboll, och 16 landslag deltog i slutspelet som bestod av 32 matcher. Ryssland vann turneringen, då de besegrade Spanien i finalen. Brasilien tog en tredjeplacering då de besegrade Tahiti i matchen om tredjepris. Totalt gjordes det 243 mål (7,6 per match) i turneringen, och främste målskytt blev Dmitrii Shishin från Ryssland med 11 mål. Bruno Xavier från Brasilien utsågs till turneringens bäste spelare. Dona från Spanien utsågs till turneringens bäste målvakt.

Kvalspel

Kvalificerade länder

Gruppspel
Gruppspelet spelades under perioden 18–22 september 2013.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Externa länkar
 FIFA Beach Soccer World Cup Tahiti 2013 – Webbsida på FIFA.com

Källor